Ia kan avse:

 ÍA – en isländsk idrottsklubb från Akranes. se Íþróttabandalag Akraness
 IA –  ett grönländskt demokratiskt socialistiskt politiskt parti, se Inuit Ataqatigiit
 IA – postkod och kod enligt ISO 3166-2:US för den amerikanska delstaten Iowa
 Ia (namn) – ett kvinnonamn
 Ia (djur) – ett släkte i familjen läderlappar
 ia – språkkod enligt ISO 639-1 för Interlingua
 Supernova typ Ia – en exploderande vit dvärg i ett dubbelstjärnesystem tillsammans med en röd jätte

Geografi

Grekland 

 Oía, ort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar